Wólka (gromada w powiecie dąbrowskim) (sokólski/dąbrowski)
 Wólka (gromada w powiecie iłżeckim)
 Wólka (gromada w powiecie koneckim)
 Wólka (gromada w powiecie lipnowskim)
 Wólka (gromada w powiecie lubelskim)

także:
 Czaje-Wólka (gromada) (powiat siemiatycki)
 Wólka Bielińska (gromada) (powiat niżański)
 Wólka Dobryńska (gromada) (powiat bialski)
 Wólka Domaszewska (gromada) (powiat łukowski)
 Wólka Grądzka (gromada) (powiat dąbrowski)
 Wólka Klwatecka (gromada) (powiat radomski)
 Wólka Komorowska (gromada) (powiat kolski)
 Wólka Konopna (gromada) (powiat łukowski)
 Wólka Lesiewska (gromada) (powiat rawski)
 Wólka Lipowa (gromada) (powiat opatowski)
 Wólka Łęczeszycka (gromada) (powiat grójecki)
 Wólka Niedźwiedzka (gromada) (powiat łańcucki/leżajski)
 Wólka Nosowska (gromada) (powiat bialski/łosicki)
 Wólka Nurzecka (gromada) (powiat siemiatycki)
 Wólka Okopska (gromada) (powiat chełmski)
 Wólka Orłowska (gromada) (powiat krasnostawski)
 Wólka Pełkińska (gromada) (powiat jarosławski)
 Wólka Pukarzowska (gromada) (powiat tomaszowski)
 Wólka Rokicka (gromada) (powiat lubartowski)
 Wólka Smolana (gromada) (powiat sochaczewski)
 Wólka Szczawińska (gromada) (powiat płoński)
 Wólka Tanewska (gromada) (powiat niżański)
 Wólka Tarnowska (gromada) (powiat chełmski)
 Wólka Tyrzyńska (gromada) (powiat kozienicki)
 Wólka Zabłocka (gromada) (powiat lubartowski)
 Wólka Zamkowa (gromada) (powiat siemiatycki)